La Top Teams Cup masculine 2002-2003 est la  de la Top Teams Cup masculine.

Participants

Tour qualificatif

Premier tour

Deuxième tour

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 3 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 4 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 5 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 6 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 7 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 8 

|valign="top" |

|}
|}

Tour principal

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 3 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 4 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Finale à quatre

Liens externes 
  Site officiel

Coupe de la CEV masculine
Événement sportif international aux Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2003
Europe M2
Volley-ball M2